Ljestvice i sastavi liga liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2020./21.

Federacija BiH

MŽNL Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije 

<small> Izvori:  
<ref> [https://znszhb.com/wp-content/uploads/2021/06/Rezultati_14_kolo-najava_odgodene_utakmice_8_kolo.pdf znszhb.com, Županijski nogometni savez Županije Hercegbosanske Livno / MEĐUŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA – SEZONA 2020/2021 / Rezultati utakmica 14. kola, zaostala utakmica, konačna ljestvica], preuzeto 9. travnja 2022. </ref> znszhb.com, 14. kolo i ljestvica  
 sportdc.net 
 sofascore.com  
 tipsscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige 
</small> 

 Liga Bosansko-podrinjskog kantona 
Također kao Kantonalna liga BPK 

 Izvori:  
sportdc.net, rezultati  
sportdc.net, ljestvica  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige 

 ŽNL Hercegovačko-neretvanske županije 

 Izvori:  
 sportdc.net  
 sportsport.ba  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 tipsscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige 

 1. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Tuzlanske županije i Brčko Distrikta

 Izvori:  
 sportdc.net  
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati   
 posavinasport.com, ljestvica i rezultati (ispis)   
 posavinasport.com, rezultatska križaljka  
 sofascore.com  
 tipsscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige 

 ŽNL Županije Središnja Bosna 
Također kao Kantonalna liga SBK 

 Skupina A  

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige  

 Skupina B  

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige 

 Završnica za prvaka 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center" 
!datum !!mjesto !!pobjednik !!rez. !!poraženi !! 
|-
|8. lipnja 2021. ||Vitez ||bgcolor="gold"|'''Brnjaci  ||1:0 ||Elektrobosna Jajce || 
|}
 Izvori:  
 nssbkksb.ba 

 ŽNL Unsko-sanska 
Također i pod nazivom Kantonalna liga Unsko-sanskog kantona; Kantonalna liga USK 

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige  

 ŽNL Zeničko-dobojska 
Također kao Kantonalna liga ZDK'' 

 Izvori:  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, rezultai  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH 2020./21. – 4. stupanj lige

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 3. ligaški rang 2020./21. 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 5. ligaški rang 2020./21.

Vanjske poveznice 
  sofascore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateur 
  tipscore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateurs 
 sportsport.ba, Pregled tabela

Izvori 
 
 sportdc,net, Fudbal / Muškarci / 2020/21 
  futbolas.lietuvai.lt, Bosnijos ir Hercegovinos III futbolo lyga 2020–2021 m. 
  

2020-21
 4